Serie A i fotboll 1952/1953 vanns av FC Internazionale Milano.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1952 i Italien
1953 i Italien
Fotbollssäsongen 1952/1953
1952/1953